Freestyle skiløb konkurrencerne blev afholdt ved Cypress Mountain i Canada. Fra den 13-15. Februar

Medaljer

Mændenes discipliner

Kvindernes discipliner 

Vinter-OL 2010
2010